Wedoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wedoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Wedoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 112,74), 
 Desa Wedoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 112,75), 
 Desa Wedoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,72), 
 Desa Wedoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,32, long 111,99), 
 Desa Wedoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,36, long 112,14), 

Robotskapade Indonesienförgreningar